

Lieux 

 Le mont Valier sommet des Pyrénées ariégeoises
 Valier, une localité du Montana aux États-Unis
 Valier, un village du comté de Franklin dans l'Illinois, aux États-Unis.

Littératures 

 dans Le Silmarillion de J. R. R. Tolkien, Valier est le féminin de Valar et désigne des esprits angéliques.

Personnalités 

 Jacques Valier : professeur émérite français

 Valier, famille patricienne de Venise.

Homonymie de toponyme